Brazíliát 26 szövetségi állam (estado) és 1 szövetségi kerület (distrito federal) alkotja. Ezen államoknak saját kormányuk és alkotmányuk, valamint saját végrehajtó, törvényhozó és bírói testületük van.

Jegyzetek

Fordítás